een meisjesnaam; zie Catharina
 Nansje of Nina, een godin uit de Oud-Mesopotamische mythologie
 Nino (heilige), ook Nina, een vroegchristelijke heilige
 Nina (Estland), een plaats in Estland
 Nina Rodrigues, een plaats in Brazilië
 Surghul, een Iraakse ruïnestad, die oorspronkelijk de naam Nina of Ninuaa droeg
 La Niña, klimaatfenomeen
 Nina (tijdschrift), een Belgisch tijdschrift voor mode, lifestyle, relaties en trends
 Niña (schip, 1491), schip van Christopher Columbus
 Nina Warink, youtuber en auteur van kookboeken

Cultuur

Film 
 Nina (1956), een West-Duitse film van Rudolf Jugert met Anouk Aimée
 Nina (1959), een Franse film van Jean Boyer met Sophie Demarets
 Nina (2004), een Braziliaanse film van Heitor Dhalia met Guta Tresser
 Nina (2006), een Amerikaanse film van Luis L. del Rosario met Derek Mechalak
 Nina (2016), een Amerikaanse film van Cynthia Mort over Nina Simone

Muziek 
 Nina (Paisiello), een opera van Giovanni Paisiello
 Nina (zangeres), een Spaanse zangeres en actrice
 NiNA, een Belgische popgroep
 Nina (rapper), een Nederlands rapper